Микитю́к — українське прізвище.

 Микитюк Богдан Володимирович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Микитюк Василь Дмитрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Микитюк Віктор Іванович (1964—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Микитюк Володимир Васильович (7 жовтня 1944) — російський паразитолог, доктор біологічних наук (1991), професор (1991).
 Микитюк Дмитро (1899—1983) — хорунжий УГА, видавець.
 Микитюк Іван Васильович (1948) — український скульптор.
 Микитюк Марія Іванівна — учитель Бабинського НВК «ЗОШ I—II ступенів» Заставнівського району (Чернівецька область), заслужений вчитель України
 Микитюк Микола Петрович (1992—2015) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Микитюк Михайло Ярославович (1976-2022) — старший лейтенант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Микитюк Олександр (1906—1986) — український диригент, композитор та юрист
 Микитюк Степан Федорович (1922) — провідник рою ОУН.
 Микитюк Юрій Володимирович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».

Див. також 
 Никитюк
 Нікітюк

Примітки 

Українські прізвища